Osiedla typu miejskiego na Ukrainie:
 Juwiłejne – obwód dniepropietrowski
 Juwiłejne – obwód ługański

Wsie na Ukrainie:
 Juwiłejne – obwód chersoński
 Juwiłejne – obwód zaporoski